Charles Plumier, Frans geestelijke en botanicus
 Edmond Plumier, Luiks kunstschilder
 Louis Plumier, Belgisch syndicalist
 Pierre-Denis Plumier, Vlaams beeldhouwer